Кирата (древний народ) — термин, которым обозначали всех обитателей Гималаев в санскритской литературе.
  — группа гималайских народов.
 Киратское царство — царство киратов, термин используется в индуизме и санскритской литературе.
 Раи (народ) — народ в Непале, также известный как кирата.
 Кират — вымышленное государство в игре Far Cry 4